Ostružná může být:

 Ostružná (Hrubý Jeseník) (1184 m) – hora v Hrubém Jeseníku
 Ostružná (okres Jeseník) – obec v okrese Jeseník a jedna z jejích tří místních částí
 Ostružná (řeka) – řeka na Šumavě, levý přítok Otavy pod Sušicí
 Ostružná (616 m) – vrch u obce Palkovice, okres Frýdek-Místek

Podobné názvy  
 Ostružno